Luckhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Benedict Luckhardt (1885–1957), US-amerikanischer Physiologe, Beschreiber der anästhetischen Eigenschaften von Ethen im Rahmen der Äthylennarkose
 Emil Luckhardt (1880–1914), Textdichter der bekanntesten deutschen Fassung der Internationalen
 Fritz Luckhardt (1843–1894), österreichischer Photograph
 Hans Luckhardt (1890–1954), deutscher Architekt
 Jochen Luckhardt (* 1952), deutscher Kunsthistoriker
 Karl Heinz Luckhardt (1932–2019), deutscher SPD-Politiker; Landtagsabgeordneter in Schleswig-Holstein und Oberbürgermeister von Kiel
 Wassili Luckhardt (1889–1972), deutscher Architekt und Bruder von Hans Luckhardt

Siehe auch:
 Luckhard